Shirerpeton is een geslacht van uitgestorven albanerpetontide amfibieën uit de Kuwajima-formatie uit het Vroeg-Krijt van Japan. De typesoort is Shirerpeton isajii, beschreven door Masumoto & Evans in 2018. Shirerpeton vertegenwoordigt het eerste voorkomen van Albanerpetontidae in Oost-Azië en het holotype is SBEI 2459, een klein blok met het grootste deel van een niet in verband liggend maar geassocieerde schedel met enkele postcraniale elementen die ook aanwezig zijn.

De geslachtsnaam verbindt het Japans shiro, 'wit', een verwijzing naar zowel de vindplaats Shiramine als de Albanerpetontidae, omdat het Latijn album 'wit' betekent, met het Grieks herpeton, 'kruipend dier'. De soortaanduiding eert Shinji Isaji.

Fylogenie 
Een kladogram naar Daza et alii (2020):

Uitgestorven amfibieën